Keeron Ögren, född 1970 i Skellefteå, är en svensk författare och filosof. Känd hednisk tänkare och debattör. Han verkar numera i Värmland. Han är framträdande inom Samfälligheten för Nordisk Sed.

Bibliografi
På jordfast grund: Tankar ur hednisk folktro (2005)
Kärlekens bok (2007)

Referenser

Modern asatro
Nordisk folktro
Personligheter inom modern folktro i Sverige
Födda 1970
Män
Levande personer
Författare från Skellefteå